Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.

Insgesamt wurden in 239 Wettbewerben Medaillen vergeben.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Webauftritt der Spiele

Olympische Jugend-Sommerspiele 2018
Jugend-Sommerspiele 2018